Gérard Vincent peut désigner :
 Gérard Vincent (1922-2013), sociologue et enseignant français, écrivain, historien du  et artiste (peintre expressionniste, sculpteur) ;
 Gérard Vincent (1930-2007), sculpteur français, professeur à l'École Boulle et à l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art ;
 Gérard Vincent (1948- ),  inspecteur général des affaires sociales (jusqu'en 2016) et expert du monde hospitalier ;
 Gérard Vincent (1953-), écrivain français.